

Toponyme 
 Basly : commune française, située dans le département du Calvados

Patronyme 
 Émile Basly (1854-1928) : député et figure du syndicalisme dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais